Beaver Dam kan syfta på orterna

Geografi

USA 

 Beaver Dam, Kentucky, ort, Ohio County, 
 Beaver Dam, Wisconsin, ort, Dodge County, 
 Beaver Dam, Arizona, Mohave County, ort, 

Robotskapade USAförgreningar